Propaganda (von lateinisch propagare „verbreiten, vergrößern“) steht für:
 Propaganda, systematischer Versuch, öffentliche Sichtweisen zu formen durch gezielte, oft desinformatorische Verbreitung politischer Ideen
 Propaganda (Band), deutsche Synthie-Pop-Band (1982–2007)
 Propaganda (Bernays), Werk des österreichisch-amerikanischen PR-Beraters Edward L. Bernays (1928)
 Propaganda (Ellul), Buch des Soziologen Jacques Ellul (1962)
 Propaganda (Film), türkischer Spielfilm von Sinan Çetin (1999)
 Propaganda (Ted-Sirota-Album), US-amerikanisches Jazzalbum von Ted Sirota’s Soul Rebels (2000)

Siehe auch:

 Propagandist (Propaganda betreibende Person)
 Propagandhi (kanadische Punk-Band)
 Propagation (Begriffsklärung)